Politics è un termine della lingua inglese che indica la "politica" nel senso di meri rapporti di forza, di partiti e politici.

Il termine può inoltre riferirsi a:

Editoria 

 politics, rivista fondata da Dwight Macdonald

Letteratura 
 Politics – romanzo di Adam Thirlwell del 2003

Musica 
 Politics – album di Sébastien Tellier del 2004
 Politics – singolo dei Korn del 2006, dall'album See You on the Other Side

Televisione 
 Politics - Tutto è politica – programma televisivo italiano
 Pericolo d'attacco (Politics) – episodio della prima stagione di Stargate SG-1